Доля:
 До́ля — качественно или количественно выраженная часть от чего-нибудь целого:
 Доля — соотношение масс, объёмов или количества вещества компонента и смеси.
 Доля — участие в капитале компании, например, ценная бумага (акция), дающая право собственности.
 Доля — пай (акция) во взаимном фонде, кооперативе, строительном обществе, товариществе.
 Доля — старорусская единица измерения массы.
 Доля — элементарная единица музыкального метра.
 Доля — административно-территориальная единица в Российской империи.
 Доля — участь, судьба.
 Доля в теории графов — гарантированно независимое множество вершин в двудольном графе.
 Доля лёгкого (анатомия человека) — принятое в медицине условное деление лёгких на доли: 2 в левом лёгком (верхняя и нижняя) и 3 в правом (верхняя, средняя и нижняя доля).

Фамилия

Населённые пункты 
 Доля — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Доля — село в Сватовском районе Луганской области.

См. также 

 Дольный
 Соотношение
 Процент
 Коэффициент